Kvalifikation til VM i fodbold er en proces som alle fodboldlandshold skal igennem, for at kvalificere sig til VM i fodbold. VM i fodbold er en global begivenhed, så for at reducere de omkring 200 deltager til 32 skal de igennem en kvalifikation.

Kvalifikationsturneringerne holdes inden for FIFA's seks kontinentiale zoner (Afrika, Asien , Nord- og Centralamerika og Caribien, Sydamerika, Oceanien, Europa), og er organiseret af deres respektive forbund. For hver VM-slutrunde bestemmer FIFA hvor mange pladser til VM, der skal tildeles hver af de kontinentale zoner, baseret på deres respektive styrke, opgjort ud fra landene i forbundet (og nogle vil sige politiske overvejelser).

Værterne af verdensmesterskabet modtager automatisk en adgangsbillet til slutrunden og skal derfor ikke igennnem kvalifikationen. Til forskel fra mange andre sportsgrene har tidligere VM-resultater ikke indflydelse på det enkelte lands muligheder for deltagelse i slutrunden. Indtil 2002 var de forsvarende mestre automatisk med i næste VM, men dette blev lavet om til VM i 2006, sådan at de også skulle kvalificere sig.

Historie 
Over mange år har kvalifikationen til VM gået fra ikke at eksistere (sådan at man direkte trådte ind uden kval) i 1930 med kun 13 deltagende hold, til en toårig kvalificeringsproces i 2006 som startede i 2003.

Mens antallet af hold, som kvalificerer sig til slutrunden er steget støt fra 16 mellem 1934 og 1978, til 24 mellem 1982 og 1994 og endeligt 32 hold fra 1998, har kvalifikationens format stort set været den samme igennem VM's historie. Holdene har været grupperet kontinentalt, og de har konkurreret om en eller to pladser reserveret til vinderen af den kontinentale kvalificeringsgruppe.

Summary

Eksterne henvisninger 
 FIFA World Cup Preliminary Competition Statistics (fraFIFA.com) 
 FIFA World Cup Preliminary History (fraFIFA.com) 
 FIFA World Cup 2010 Regulations 

Kvalifikation